Arista France est un label musical français de la maison de disque Sony Music France, ce qui en fait initialement le dernier vestige actif d'Arista Records.

Artistes du label 
TLF
Bosh
ALB
Laurent Bardainne
Griefjoy

Identité visuelle (logo)

Notes et références

Liens externes 

Sony Music Entertainment
Entreprise fondée en 2012
Label discographique ayant son siège en France
Label de hip-hop ayant son siège en France
Label de hip-hop
Label de pop